Вілла́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 150 км на схід від Бордо, 45 км на схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 114 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 255,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллак на сайті французького Національного інституту географії
 Віллак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллак на сайті Mapquest
 Сайт мерії Віллак

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь